West Midlands (regio), Engeland
West Midlands (graafschap), een deel van deze regio